Rucabado es un apellido español que puede referirse a:

 Leonardo Rucabado, arquitecto español.

 Ramón Rucabado, escritor y periodista español.